De Grand Prix-wegrace van Italië 1992 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 24 mei 1992 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1992
Italië